Iteratie en iteratief betekenen in het algemeen "herhaling". Meer specifiek hebben deze begrippen betrekking op:

 De wiskunde en informatica; zie Iteratie.
 De taalkunde; zie Frequentativiteit.